Big air (sport), een onderdeel bij het freestyleskiën en het snowboarden
 Big Air (Vekoma), oorspronkelijk Hammerhead Stall geheten, een shuttle-achtbaanmodel van de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma
 Big Air (computerspel), een computerspel voor Playstation uit 1998